Il termine guscio può essere utilizzato in diversi ambiti:
Guscio – in ingegneria, un elemento strutturale
Guscio (o conchiglia) – in zoologia, una struttura esterna che protegge il corpo dell'animale appartenente ai phyla dei molluschi, dei brachiopodi e degli ostracodi
Guscio o carapace – delle tartarughe
Guscio – in botanica, parte esterna protettiva di alcuni frutti (es. noci, nocciole)
Guscio d'uovo – parte esterna protettiva di un uovo

Altri progetti